Fergusonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fergusonville (New York)
 Fergusonville (Pennsylvania)
 Fergusonville (Virginia)